Циклограмма:
 Циклограмма (лингвистика) — слова, стихи, сегменты, переходящие друг в друга при графическом повторе
 Циклограмма (педагогика) — временна́я диаграмма программы цикла обучения
 Циклограмма (техника) — временна́я диаграмма программы производственного процесса
 Циклограмма пуска — временна́я диаграмма программы пуска летательного аппарата